Der er flere personer med navnet Wallach:
 Eli Wallach
 Levin Moses Wallach
 Otto Wallach